Karl Rübel ist der Name folgender Personen:

* Karl Rübel (Historiker) (1848–1916), deutscher Historiker und Archivar
 Karl Rübel (General) (1895–1945), deutscher Generalleutnant